может означать один из следующих японских военных кораблей:

 Рюдзё — броненосец второй половины XIX века
 Рюдзё — авианосец времён Второй мировой войны